Rueso (în ) este un district (Amphoe) din provincia Narathiwat, Thailanda, cu o populație de 62.893 de locuitori și o suprafață de 468,324 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 71 de sate (muban).

Amphoe în provincia Narathiwat